El término «Cuéntame» puede referirse a:

Televisión 
 Cuéntame cómo pasó (2001), serie española, anteriormente llamada simplemente «Cuéntame».
 Cuéntame cómo pasó (2017), serie de televisión argentina.

Música 
 Cuéntame (1993), canción de Pedro Suárez-Vértiz.
 Cuéntame (1968), sencillo del grupo español Fórmula V.
 Cuéntame (1989), álbum de Lucero.